Агаджа́нов () — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Агаджанов, Амиль Халиддин оглы (род. 1983) — азербайджанский футболист, вратарь.
 Агаджанов, Арутюн Григорьевич (известен под псевдонимом Иетим-Гурджи, «сирота-грузин»; ; 1875—1940) — грузинский народный певец и поэт, ашуг.
 Агаджанов, Михаил Иосифович (род. 1939) ― советский и армянский врач, биохимик, профессор.
 Агаджанов, Павел Артемьевич (1923—2001) — советский инженер-конструктор, один из основоположников советской космонавтики.
 Агаджанов, Сурен Иванович (1905—1952) — советский организатор авиационной промышленности, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Агаджанов, Эдуард Амаякович (род. 1952) — армянский политический и государственный деятель.



См. также 
 Агаджанян

Примечания